Modin est un patronyme porté par :

Fredrik Modin, joueur de hockey sur glace suédois, né en 1974.
Jesper Modin, fondeur suédois, né en 1988
Rodolphe Modin, joueur de rugby à XV français, né en 1959.
Zebastian Modin, biathlète handisport suédois né en 1994.

Voir aussi
Modine

Homonymie de patronyme suédois